23. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 19–20 sierpnia 1950 w belgijskiej miejscowości Moorslede. Były to trzecie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1930 i 1935). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1950 w kolarstwie
1950 w Belgii
Kolarstwo w Belgii